Big Gucci Sosa — совместный микстейп рэпера из Чикаго Chief Keef и рэпера из Атланты Гуччи Мейна. Микстейп был выпущен 31 октября 2014 на лейблах 1017 Records и Glo Gang. Он был спродюсирован Mike Will Made It, Drumma Boy, Metro Boomin, Honorable C.N.O.T.E., DJ Spinz, Dun Deal и членами 808 Mafia.

Список композиций 
Адаптировано под Genius.

Примечания 

Альбомы Chief Keef
Альбомы Гуччи Мейна
Микстейпы 2014 года
Альбомы, спродюсированные TM88